Федорівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:

 Федорівська волость — Катеринославського повіту Катеринославської губернії;
 Федорівська волость — Костянтиноградського повіту Полтавської губернії;
 Федорівська волость — Кременчуцького повіту Полтавської губернії;
Федорівська волость — Міуського, потім Таганрізького округу Області Війська Донського;
Федорівська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії;
Федорівська волость — Черкаського округу Області Війська Донського.